

Datos biográficos 

Gabriel Sánchez Toledo nació en Cabaiguán, Cuba, el 17 de agosto de 1979. Estudió pintura en la escuela de arte Samuel Feijoo en la provincia de Villa Clara, graduado en junio de 2001. En ese mismo año obtiene el premio académico del Instituto Superior de Arte y de la Academia San Alejandro en La Habana, Cuba.
Desde su graduación Gabriel ha apostado por la manifestación de la pintura. En el contexto del arte joven cubano Gabriel es conocido por sus reinterpretaciones de índole conceptual y formal sobre un género de la pintura tradicional como lo es el paisaje; de ahí que se uno de los exponentes fundamentales en cuanto a actualización y renovación de esta temática en las artes visuales cubanas.

Exposiciones personales 

2012. Melancolía. 

2016. Alzar los ojos. Centro de Arte Tomás y Valiente, CEART). Fuenlabrada. Madrid. España.

2015. Out Safari. ZONA FRANCA. Colateral a la Duodécima Bienal de La Habana. Morro – Cabaña. La Habana. Cuba.

2015. Con los pies en la Tierra. Galería la Sexta Expresión. Madrid. España.

2014. Inventario. Fundación Ludwig, La Habana. Cuba.

2014.  Tierra de Nadie. Galería Galiano, La Habana, CubaGalería Géne¬sis Miramar, La Habana, Cuba 

2012.  Mare Nostrum. Lloys Register, La Habana, Cuba 

2011. Viajero Anónimo. Palacio de Lombillo, La Habana, Cuba 

2007. Landscapes of Poetry and Enchantment. Cernuda Arte, Coral Cables, FL, EE. UU. 

2004. Huellas en el Tiempo. Galería Jagua, Cienfuegos, Cuba 

2004. Huellas en el Tiempo. San José Childrens Museum, San José, Costa Rica.

2004. Homenaje. Consulado cubano, San José, Costa Rica.

2003. Homenaje. Galería UNEAC, Sancti Spíritus, Cuba.

Exposiciones colectivas 
2016 Senderos de deseos. Fábrica de Arte Cubano. La Habana. Cuba.

2015. 15 artistas cubanos de hoy. Memorial José Martí. La Habana. Cuba.

2014. Muestra de Arte Cubano. Nina Torres Art Gallery, Miami,
EE. UU.

2014. Post it. Galería Collage Habana, La Habana, Cuba. 

2013. 20 artistas cubanos de hoy. Memorial José Martí, La Habana, Cuba 

2013. Martí ese misterio que nos acompaña, Galería Oswaldo Guavasamín, La Habana, Cuba. 

2010. Luces de la Ciudad. Hotel Nacional, La Habana, Cuba 

2010. Paisaje. La Acacia, La Habana, Cuba

2009. Important Cuban ArtWor- ks, Volume VIII. Cernuda Arte, FL, EE. UU.

2009. Important Cuban ArtWor- ks, Volume VIL Cernuda Arte, FL, EE. UU.

2008. Important Cuban ArtWor- ks, Volume VI, Cernuda Arte, FL, EE. UU.

2007. Important Cuban ArtWor- ks, Volume V. Cernuda Arte, FL, EE. UU.

2005. Galería Fundación País. Guatemala

2003. Galería Municipal, Cabai¬guán, Sancti Spirítus, Cuba.

Premios y Menciones 
 2001 Academic Award, Superior Institute of Art and San Alejandro Academy.

Bibliografía y Publicaciones 
 Fernanndez, Hamlet. El paisaje ambivalente de Gabriel Sánchez Toledo, en Art On Cuba, No. 05, diciembre de 2014- febrero de 2015, La Habana.

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de Gabriel Sánchez

Pintores de Cuba del siglo XXI